Johannes Brachmann ist der Name folgender Personen:

* Johannes Brachmann (Mediziner, 1867) (1867–1941), deutscher Generalarzt
 Johannes Brachmann (Mediziner, 1952) (* 1952), deutscher Kardiologe